

Sigle
 Bergamo Film Meeting – festival cinematografico che si svolge nella città di Bergamo

Codici 
 BFM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Mobile Downtown, Mobile (Alabama), Stati Uniti